Rusinowo – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Berowo

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Rusinowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Kruszwica 
 Rusinowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rypin 
 Rusinowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Sadlinki 
 Rusinowo – część wsi Porąbka  w woj. śląskim, w pow. bielski, w gminie Porąbka 
 Rusinowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Postomino 
 Rusinowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Świdwin 
 Rusinowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Tuczno 
 Rusinowo – osada leśna w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz

Inne 
 RTCN Rusinowo – Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Rusinowo

Zobacz też 
 Rusinów